Lahnavesi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lahnavesi (sjö i Mellersta Finland), 
 Lahnavesi (sjö i Södra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar